Premiership este un termen englez derivat din cuvântul premier (cel mai important, faimos), care se poate referi la:

 Premier League, liga de fotbal de elită din Anglia, cunoscută ca „The Premiership” din 1993 până în 2007
 Scottish Premiership, liga de fotbal de elită din Scoția
 Welsh Premier League, liga de fotbal de elită din Țara Galilor
 IFA Premiership, liga de fotbal de elită din Irlanda de Nord
 English Premiership, liga de rugby de elită din Anglia
 Telstra Premiership, liga de rugby de elită din Australasia